Le terme Élite 2 peut faire référence :
 en rugby à XV, au Championnat de France féminin de rugby à XV de  division 
 en rugby à XIII, au Championnat de France de rugby à XIII de  division